Томас Рид:
  (ок. 1684—1752) — британский политик, член Палаты общин от Криклейда (1713—1747).
 Рид, Томас (1710—1796) — шотландский философ.
 Рид, Томас Майн (1818—1883) — американский писатель.
  (1832—1909) — британский инженер, архитектор и геолог, член Лондонского геологического общества (с 1872) и обладатель Медали Мурчисона (1896).
 Рид, Том (1905—1972) — шотландский футболист.
  (род. 1944) — американский репортёр и писатель. См. также 
 Рейд, Томас